Dario Baldauf – ex calciatore austriaco
 Dominik Baldauf – fondista austriaco
 Felix Baldauf – lottatore norvegese